Il doppio del torneo di tennis Southern Californian Championships 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sandy Mayer e Frew McMillan che hanno battuto in finale Tom Leonard e Mike Machette 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (quarti di finale)

 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Southern Californian Championships 1977